John Lesley ou Leslie (1527-1596), évêque et historien écossais ;
 John Leslie (1600-1641),  de Rothes, noble écossais ;
 John Leslie ( de Rothes - vers 1630-1681), homme politique écossais ;
 John Leslie ( de Rothes) (1698-1767), officier britannique puis irlandais ;
 Sir John Leslie, (1766-1832), physicien et mathématicien écossais ;
 John Leslie (1945-2010), acteur et réalisateur de films pornographiques ;
 John Leslie (1965-), présentateur télé britannique ;
 John Leslie (1970-), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Écosse ;
 John A. Leslie (1940-), philosophe canadien.